Caius Iulius Iullus désigne plusieurs personnalités de la Rome antique, membres de la branche des  de la gens Iulia : 
 Caius Iulius Iullus, consul en 489 av. J.-C. ;
 Caius Iulius Iullus, Consul en 482  puis Décemvir à pouvoir consulaire en 451  ;
 Caius Iulius Iullus, consul en 447, 435 et peut-être 434 av. J.-C. ;
 Caius Iulius Iullus, tribun militaire à pouvoir consulaire en 408 et 405  et censeur en 393  ;
 Caius Iulius Iullus, dictateur en 352 av. J.-C.